Сэм Кили (; ) — ирландский актёр.

Биография 
Родился в 1990 году в ирландском городе Талламор. Учился в средней школе «Colaiste Choilm».

Дебютировал на телевидении в 2010 году, снявшись в сериале «Плохие». Затем играл небольшие роли в ряде фильмов и телесериалов. В 2015 году снялся в фильмах «Шеф Адам Джонс» и «В сердце моря». В 2016 году сыграл Йосефа Бублика в фильме «Антропоид».

В 2017 году сыграл главную роль в фильме «Третья волна зомби».

В 2019 году сыграл в сериале «Дублинские убийства».

Фильмография

Примечания

Ссылки